Пенькозавод — название населённых пунктов в России:

 Пенькозавод — посёлок в Севском районе Брянской области.
 Пенькозавод — посёлок в Тимашевском районе Краснодарского края.
 Пенькозавод — посёлок в Атяшевском районе Мордовии.
 Пенькозавод — посёлок в Кочкуровском районе Мордовии.
 Пенькозавод — посёлок в Чамзинском районе Мордовии.
 Пенькозавод — посёлок в Малоархангельском районе Орловской области.
 Пенькозавод — посёлок в Новосильском районе Орловской области.
 Пенькозавод — посёлок в Шацком районе Рязанской области.

См. также 
 Пенькозавода
 Пенькозаводской